Miles Stapleton ist der Name folgender Personen:

* Miles Stapleton († 1364) englischer Ritter des Hosenbandordens 
 Miles Stapleton, 1. Baron Stapleton († 1314), englischer Adliger und Höfling
 Miles Stapleton, 3. Baron Stapleton († 1314), englischer Adliger